Le nom « Antinéa » peut désigner :

 un personnage de L'Atlantide, roman de Pierre Benoit, peut-être inspiré de Tin Hinan, reine des Touaregs.
 la fondation Antinea.
 une marque de lingerie du groupe Lise Charmel

Références